Der Hochsprung der Frauen bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2012 wurde am 27. und 28. Juni 2012 im Olympiastadion der finnischen Hauptstadt Helsinki ausgetragen.

In diesem Wettbewerb belegten drei Athletinnen gleichrangig den dritten Platz, sodass drei Bronzemedaillen vergeben wurden. Europameisterin wurde die Spanierin Ruth Beitia. Sie gewann vor der Norwegerin Tonje Angelsen. Bronze ging an die Russin Irina Gordejewa, die chwedische WM-Dritte von 2005 und Vizeeuropameisterin von 2010 Emma Green sowie die Ukrainerin Olena Choloscha.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende EM-Rekord wurde bei diesen Europameisterschaften nicht erreicht. Am höchsten sprangen die spanische Europameisterin Ruth Beitia und die norwegische Vizeeuropameisterin Tonje Angelsen im Finale mit 1,97 m, womit sie sechs Zentimeter unter dem Rekord blieben. Zum Welt- und Europarekord fehlten ihnen zwölf Zentimeter. Tonje Angelsen stellte mit ihrer Leistung einen neuen norwegischen U23-Rekord auf.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
27. Juni 2012, 10:15 Uhr

24 Wettbewerberinnen traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Höhe für den direkten Finaleinzug betrug 1,92 m. Nachdem klar war, dass 1,90 m für die Mindestanzahl von zwölf Finalteilnehmerinnen reichen würden, ging keine Athletin die eigentliche Qualifikationshöhe überhaupt erst an. So erreichten die besten zwölf Sportlerinnen das Finale (hellgrün unterlegt). Elf von ihnen hatten 1,90 m übersprungen. Außerdem qualifizierte sich eine Springerin, die 1,87 m ohne jeden Fehlversuch übersprungen hatte.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 

28. Juni 2012, 17:45 Uhr

Weblinks 
 Helsinki European Championships european-athletics.com, abgerufen am 5. März 2023
 Europameisterschaft in Helsinki (Finnland), leichtathletik.de, abgerufen am 5. März 2023
 Women High Jump Athletics European Championship 2012 Helsinki (FIN), todor66.com, abgerufen am 5. März 2023
 European Championships - Statistics Handbook Athletics, 22nd European Athletics Championships Helsinki FIN 27 JUN–01 JUL 2012 Olympiastadion, Women High Jump, S. 691, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 5. März 2023
 XXI European Championship, Helsinki 2012, trackfield.brinkster.net (englisch), abgerufen am 5. März 2023

Videolink 
 Ruth Beitia european champion high jump Helsinki 2012, youtube.com, abgerufen am 5. März 2023

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Hochsprung Frauen